Конституционная куренция (канстытуцыйная («літоўская», «сеймавая», «скарбовая») курэнцыя) — система денежного счёта, которая основывалась на официальных государственных постановлениях (с 1717 г.), направленных на поддержку в Речи Посполитой относительно стабильных курсов обращения разнородных монет. В письменных источниках упоминается в 1724 — 1761 гг.

Согласно конституционной куренции полноценные монетные номиналы переводились на паритетные им суммы в медных шелягах: злотый красный = 18 злотым в шеляжной монете, талер = 8 злотым, тымф = 38 грошам, шестак = 12 грошам 2 шелягам.

Литература 
 Космылёв, В. С. «Русская куренция» — региональная система белорусского денежногго счета XVIII в. / В. С. Космылёв // Новое в советской нумизматике и нумизматическом музееведении (к 200-летию Отдела нумизматики Эрмитажа): Краткие тезисы докладов и сообщений научной конференции, 14 — 16 сентября 1987 г. / Государственный Эрмитаж. — Л., 1987. — С. 76 — 78.
 Курэнцыя канстытуцыйная // Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя / Беларуская Энцыклапедыя; Рэдкал.: В. В. Гетаў і інш. — Мн.: «Беларуская Энцыклапедыя» імя П. Броўкі, 1993. — 702 с. — С. 359. — ISBN 5-85700-077-7.

Нумизматика
Речь Посполитая